Otto von der Groeben ist der Name folgender Personen:

* Otto von der Groeben (Politiker, 1567) (1567–1644), deutscher Politiker, Landvogt und Landrat
 Otto von der Groeben (Politiker, 1797) (1797–1856), deutscher Rittergutbesitzer und Politiker
 Otto Friedrich von der Groeben (1657–1728), deutscher Forschungsreisender